Es muß nicht immer Kaviar sein steht für:

 Es muß nicht immer Kaviar sein, Roman von Johannes Mario Simmel (1960)
 Es muß nicht immer Kaviar sein (Film), deutsch-französischer Film von Géza von Radványi (1961)
 Es muß nicht immer Kaviar sein (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1977)